Holzmichl ist der Ortsname von

 Holzmichl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Holzmichl (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern

Holzmichl ist zudem die Kurzbezeichnung des Lieds „Lebt denn dr alte Holzmichl noch?“ der Band De Randfichten